Newbern (Alabama)
 Newbern (Tennessee)
 New Bern (Caroline du Nord)

 George Newbern, acteur américain

Voir aussi 
 Bern (homonymie)
Homonymie de localités aux États-Unis